Зо́лотова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы: 
 Золотова, Евгения Юрьевна (род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Золотова, Ирина Леонидовна (род. 1947) — российско-армянский музыковед и музыкальный критик, педагог.
 Золотова, Марина Васильевна (род. 1977) — белорусская журналистка. Главный редактор интернет-портала TUT.BY.
 Золотова, Светлана Михайловна (род. 1980) — российская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Золотова, Сильвия Александровна (род. 1989) — российская певица, солистка группы «Блестящие».
 Золотова, Татьяна Яковлевна (1896—?) — советский политический деятель, член ЦИК Автономной Карельской ССР.

Топоним 
 Золотова — деревня, Свердловская область, Россия